Glaukos ist:

 ein altgriechischer Name, siehe Glaukos (Name) – dort auch zu Namensträgern
 ein Meeresgott der griechischen Mythologie, siehe Glaukos (Meeresgott)
 ein Asteroid, siehe (1870) Glaukos
 ein Verlag, siehe Glaukos-Verlag
 der Familienname von Tolya Glaukos (* 1971), deutscher Schriftsteller und Künstler

in der antiken Geographie:
 Glaukos (Ägypten), ein Kap und eine Stadt an der Küste von Ägypten, etwa 15 km östlich von El Alamein
 der Name mehrerer Flüsse:
 Fluss in Armenia, heute der Oltu Çayı, ein Nebenfluss des Çoruh in der nordöstlichen Türkei
 Fluss in Kolchis, heute der Tekhuri in Georgien
 Fluss in Achaia, der in den Golf von Patras mündet, siehe Glafkos
 Fluss in Lydien, heute der Unterlauf des Demirci (Fluss) in der Türkei
 Fluss in Lykien, heute der Kargı (Fluss), der in der Bucht von Fethiye in die Ägäis mündet
 Glaukos (Phrygien), Fluss in Phrygien, heute Quelle bei Işıklı in der Türkei

Siehe auch:
 Monument des Glaukos, Denkmal oder Grabmal in der antiken Stadt Thasos
 Glaucos I, eine Dampflokomotive, siehe KFNB – Vulcan II bis Glaucos I
 Glaucus